Василь Черніга - кошовий отаман Задунайської Січі (1826).
 Черніга Роман Михайлович — український математик, фахівець із математичної фізики.